«Як жити без тебе» — пісня у виконанні українського співака Олега Винника. Входить до однойменного альбому «Як жити без тебе» (2017). У 2017 році пісня була включена до списку найкращих українських пісень за версією «Радіо Максимум».

Опис 
Автором пісні є Олег Винник, вперше її було виконано в березні 2017-го на концерті у Палаці «Україна». Як наводить сайт «Ukr.media».

Кліп 
Зйомки тривали 20 годин. Режисером кліпу є Олена Вінярська. Вона зняла також інший кліп за участю Винника — «Ніно».

Примітки

Посилання 
 https://maximum.fm/najkrashchi-ukrayinski-pisni-2017-roku-divitisya-online-video_n133230
 https://ukr.media/culture/336240/

Поппісні
Українські пісні
Пісні Олега Винника